Джон Уо́лтер Бе́рдсли Тью́ксбери (; , Эшли,  — , Тунханнок, ) — американский легкоатлет, двукратный чемпион и трёхкратный призёр летних Олимпийских игр 1900.

Биография и достижения 
Тьюксбери родился в Эшли, Пенсильвания. Учился в Пенсильванском университете на стоматолога. Бегая за университетскую сборную, стал победителем в чемпионатах Межколледжной ассоциации американских легкоатлетов-любителей в беге на 100 и 200 метров в 1898 и 1899 годах.

После окончания университета Тьюксбери принял участие в летних Олимпийских играх 1900 в Париже. Он соревновался в пяти видах соревнований и в каждом из них выиграл медаль.

Сначала 14 июля Тьюксбери соревновался в беге на 100 м. Он выиграл первый раунд и полуфинал, но в финале занял второе место, уступив своему соотечественнику Фрэнку Джарвису и получив серебряную медаль. В тот же день он начал соревнования в беге на 400 м с барьерами. Тьюксбери выиграл полуфинал, а на следующий день, 15 июля, выиграл финал, улучшив при этом Олимпийский рекорд на 3,4 секунды.

Также 15 июля он состязался в беге на 60 м. Он стал лучшим в полуфинале, но в заключительной гонке уступил Элвину Крэнцлайну.

16 июля Тьюксбери начал уже своё четвёртое соревнование, на этот раз в беге н 200 м с барьерами. Он занял второе место в полуфинале, уступив индийцу Норману Причарду, но прошёл в финальный забег, в котором занял третье место.

Его последнее состязание — бег на 200 м — прошло 22 июля. В полуфинальной гонке он стал вторым, уступив австралийцу Стэнли Роули, но в финале стал чемпионом с результатом 22,2 с.

После этих Игр Тьюксбери отошёл от спорта и открыл частную стоматологическую клинику в Тунханнок, Пенсильвания. Умер там же в возрасте 92 лет.

В 1996 году он был включён в Американский легкоатлетический зал славы.

Примечания

Ссылки 
 Джон Тьюксбери на sports-reference.com 
 Информация об участии Джона Тьюксбери на Олимпийских играх
 Джон Тьюксбери на сайте Американского легкоатлетического зала славы

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции США
Бегуны с барьерами США